Jan Bokszczanin peut désigner :
  (1887-1940), officier supérieur polonais,
 Jan Bartłomiej Bokszczanin, organiste et pédagogue polonais né en 1974.